Dines est un patronyme, notamment porté par :
 Donald Dines Wall, mathématicien américain
 Gail Dines, sociologue et féministe anti-pornographie américaine
 Gordon Dines, directeur de la photographie anglais
 William Henry Dines, météorologue britannique